Таласский район — названия административных единиц:

 Таласский район (Жамбылская область) — в Жамбылской области Казахстана.
 Таласский район (Таласская область) — в Таласской области Киргизии.